Benjamin Jungers, né en 1986 à Bruxelles, est un acteur belge.

Biographie 
Benjamin Jungers entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris en 2004 puis intègre la troupe de la Comédie-Française de 2007 à 2015. Il travaille avec Bob Wilson, Christophe Rauck, Marcial Di Fonzo Bo, Catherine Hiegel. En 2011, il est nominé pour le Molière du jeune talent masculin pour La Maladie de la famille M de Fausto Paravidino.

En 2014, il crée sa première mise en scène avec L’Île des esclaves de Marivaux avec Jérémy Lopez et Jennifer Decker.

Au cinéma Benjamin Jungers joue dans Hellphone de James Huth en (2006), Cessez-le-feu d'Emmanuel Courcol (2017). À la télévision, il est mis en scène par Emmanuel Bourdieu, Claire Devers, Gérard Jourd'hui...

Lors de ses études il commence à effectuer du doublage. Il continue occasionnellement cette activité en parallèle avec sa carrière d'acteur devenant ainsi la voix régulière de l'acteur Emile Hirsch ainsi qu'une voix récurrente de Billy Magnussen.

Théâtre

Comédie-Française 
 À la Comédie-Française du  jusqu'en 2015.
Il était par ailleurs le plus jeune comédien de la Comédie-Française jusqu'à l'arrivée de Pierre Niney en octobre 2010.

 2004 : Les Fables de La Fontaine, mise en scène Bob Wilson, Salle Richelieu 
 2007 : Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, mise en scène Christophe Rauck, Salle Richelieu 
 2009 : La Dispute de Marivaux, mise en scène Muriel Mayette, Théâtre du Vieux-Colombier
 2009 : Ubu roi d'Alfred Jarry, mise en scène Jean-Pierre Vincent, Salle Richelieu  
 2009 : L'Avare de Molière, mise en scène Catherine Hiegel, Salle Richelieu
 2009 : Les Joyeuses Commères de Windsor de William Shakespeare, mise en scène Andrés Lima, Salle Richelieu
 2010 : Le bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau, mise en scène Anne-Laure Liégeois, Studio-Théâtre
 2010 : Burn baby burn de Carine Lacroix, mise en scène Anne-Laure Liégeois, Studio-Théâtre
 2010 : L'Avare de Molière, mise en scène Catherine Hiegel, Salle Richelieu
 2011 : La Maladie de la famille M. de Fausto Paravidino, mise en scène de l'auteur, Théâtre du Vieux-Colombier
 2011 : Les Joyeuses Commères de Windsor de William Shakespeare, mise en scène Andrés Lima, Salle Richelieu
 2011 : Ubu roi d'Alfred Jarry, mise en scène Jean-Pierre Vincent, Salle Richelieu, Bougrelas
 2011 : Chansons déconseillées, mise en scène Philippe Meyer, Studio-Théâtre
 2011 et 2012 : Le petit prince, mise en scène Aurélien Recoing, Studio-Théâtre : Le petit Prince
 2012 : Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, mise en scène Christophe Rauck, Théâtre Éphémère, Chérubin
 2012 : Antigone de Jean Anouilh, mise en scène Marc Paquien, Théâtre du Vieux-Colombier, le messager
 2013 : Psyché de Molière mise en scène Véronique Vella, l'Amour
 2013 : Existence d'Edward Bond, mise en scène Christian Benedetti, Studio-Théâtre, X
 2015 : L’Autre de et mise en scène de Françoise Gillard et Claire Richard, Théâtre du Vieux-Colombier

Hors Comédie-Française 
 2015 : L'Autre de Florian Zeller, mise en scène Thibault Ameline, Poche Montparnasse
 2016 : Les Fourberies de Scapin de Molière, mise en scène Marc Paquien, Théâtre des Célestins
 2016 : Les Femmes savantes de Molière, mise en scène Catherine Hiegel, Théâtre de la Porte Saint-Martin
 2017 - 2019 : Les Jumeaux vénitiens de Carlo Goldoni, adaptation et mise scène Jean-Louis Benoît, Théâtre Hébertot
 2019 : Parce que j’en avais besoin de et mise en scène Françoise Gillard, Maison des Arts de Créteil, Théâtre des Bernardines
 2019 - 2020 : La Vie de Galilée de Bertolt Brecht, mise en scène Claudia Stavisky, La Scala, théâtre des Célestins, La Criée, tournée
 2022 : La Trilogie de la villégiature de Carlo Goldoni, mise en scène Claudia Stavisky, théâtre des Célestins

Metteur en scène 
 2014 : L’Île des esclaves de Marivaux, Salle Richelieu

Filmographie

Acteur 
 2002 : Amant de mes rêves de Christian François (téléfilm) : Romain 
 2007 : Hellphone de James Huth : Pierre
 2008 : Le mariage de Figaro de Christophe Rauck (téléfilm) : Chérubin
 2009 : L'Avare de Don Kent (téléfilm) : Cléante
 2011 : Les affaires sont les affaires de Philippe Bérenger (téléfilm) : Xavier Lechat
 2011 : Drumont, histoire d'un antisémite français d'Emmanuel Bourdieu (téléfilm) : Léon Daudet jeune adulte
 2012 : Rapace de Claire Devers (TV) : Chérubin
 2013 : Le Bœuf clandestin de Gérard Jourd'hui (TV) : 
 2013 : Meurtre en trois actes de Claude Mouriéras (téléfilm) : Le régisseur
 2017 : Cessez-le-feu d'Emmanuel Courcol

Réalisateur 
 2015 : Comme ils s'en vont (court-métrage)

Doublage

Cinéma

Films 

 Emile Hirsch dans : 
 Into the Wild (2007) : Christopher McCandless
 Harvey Milk (2009) : Cleve Jones
 Hôtel Woodstock (2009) : Billy
 Savages (2012) : Spin
 Du sang et des larmes (2013) : Danny Dietz
 Once Upon a Time… in Hollywood (2019) : Jay Sebring
 Billy Magnussen dans : 
 Twelve (2010) : Claude
 Le Pont des espions (2015) : Doug Forrester
 Mourir peut attendre (2021) : Logan Ash
 Michael C. Fox dans : 
 Downton Abbey (2019) : Andrew « Andy » Parker 
 Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère (2022) : Andrew « Andy » Parker 
 2002 : Tuck Everlasting : Jesse Tuck (Jonathan Jackson)
 2008 : Wanted : Choisis ton destin : Wesley Gibson (James McAvoy)
 2009 : Les Intrus : Matt (Jesse Moss)
 2011 : Anonymous : Édouard de Vere jeune (Jamie Campbell Bower)
 2012 : Contrebande : Andy (Caleb Landry Jones)
 2013 : American Nightmare : Henry (Tony Oller)
 2014 : La Promesse d'une vie : Arthur (Ryan Corr)
 2015 : Docteur Frankenstein : Finnegan (Freddie Fox)
 2015 : Macbeth : Rosse (Ross Anderson)
 2016 : L'Exception à la règle : Frank Forbes (Alden Ehrenreich)
 2017 : War Machine : le caporal Billy Cole (Keith Stanfield)
 2017 : Un jour dans la vie de Billy Lynn : « Crack » (Beau Knapp)
 2017 : Dunkerque : Tommy (Fionn Whitehead)
 2018 : Un 22 juillet : Viljar Hanssen (Jonas Strand Gravli)
 2018 : The Front Runner : Joe Trippi (Oliver Cooper)
 2018 : La Favorite : Samuel Masham (Joe Alwyn)
 2022 : The Pale Blue Eye : ? ( ? )

Films d'animation 
 2007 : TMNT : Les Tortues Ninja : Raphael / Nightwatcher

Télévision

Séries télévisées 
 2014-2015 : Downton Abbey : Andrew « Andy » Parker (Michael C. Fox)
 2015 : Henry Danger :  Baxter (Asante Jones) (saison 1, épisode 13)
 2017 : Gypsy : Sam Duffy (Karl Glusman)
 2021 : Sissi :  (Jannik Schümann) (mini-série)

Séries télévisées d'animation 
 2000-2003 : X-Men: Evolution : Todd Tolensky / Crapaud
 2003 : Les Tortues Ninja : Raphael
 2003 : Astro Boy 2003 : Anton (épisode 36)

Téléfilm 
 2016 : Sexe, mensonges et vampires : Bob (Nick Eversman)

Narration

Livres audio 
 La vie en mieux de Anna Gavalda, Audible.com, 2014
 Sindbâd de la mer, Audible.com, 2015
 La dernière fugitive de Tracy Chevalier, 2015
 Principes mortels de Jacques Saussey, 2015
 Miss Peregrine et les Enfants particuliers de Ransom Riggs, Audible.com, 2017
 Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom de Barbara Constantine, Audible.com, 2017 
 Par amour de Valérie Tong Cuong, Audible.com, 2017 
 Un long moment de silence de Paul Colize, Audible.com, 2017 
 L'Unité Alphabet de Jussi Adler-Olsen, Audible.com, 2018
 Dune de Frank Herbert, Audible.com, 2019
 J'irai tuer pour vous de Henri Loevenbruck, Audible.com, 2019
 Par accident de Harlan Coben, Audible.com, 2019
 Ici n'est plus ici de Tommy Orange, Audiolib, 2019
 Mon amie Adèle de Sarah Pinborough, Audible.com, 2019
 L'expérience de la pluie de Clélie Avit, Audible.com, 2019
 Un été sans dormir de Bram Dehouck, Audible.com, 2019
 Dans ton silence de Alex Michaelides, Audiolib, 2020
 L'Institut de Stephen King, Audiolib, 2020
 Balzac et la Petite Tailleuse chinoise de Dai Sijie, Audiolib, 2020
 La Guerre des mondes de H. G. Wells, Lizzie, 2020
 Les Chemins de Katmandou de René Barjavel, Audiolib, 2020
 Murène de Valentine Goby, Audiolib, 2020
Le Poète de Michael Connelly, Audiolib, 2021
Le Bureau des affaires occultes de Éric Fouassier, Audible, 2021

Distinction 
 Molières 2011 : Nomination au Molière du jeune talent masculin pour La Maladie de la famille M

Notes et références

Liens externes 
 
 Les Archives du spectacle 
 Sur Agence Aléo

Acteur belge
Troupe de la Comédie-Française
Naissance en 1986
Naissance à Bruxelles au XXe siècle
Acteur belge de doublage
Élève du Conservatoire national supérieur d'art dramatique
Acteur français de doublage
Acteur français de cinéma
Narrateur de livre audio